Гудима Володимир Іванович
 Гудима Володимир Ярославович

Див. також 
 Гудима